Колягин — фамилия; имеет женскую форму Колягина.
 
 Колягина, Мария Егоровна (1919—?) — советский деятельница, звеньевая колхоза имени Сталина Александровского района Ворошиловградской области, Герой Социалистического Труда. См. также 
 Колягино